Долматовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область 
 Долматовское сельское поселение — входит в Заволжский район

Костромская область 
 Долматовское сельское поселение — входит в Судиславский район

Смоленская область 
 Долматовское сельское поселение — входит в Тёмкинский район